Алекса Элеанор Гуарачи Мэттисон (, ; род. 17 ноября 1990 года, Форт-Уолтон-Бич, США) — чилийская теннисистка, до 2015 года выступала под флагом США; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2020); победительница пяти турниров WTA в парном разряде.

Общая биография 
Алекса начала играть в теннис в пять лет, благодаря родителями, которые являются профессиональными теннисными тренерами. У неё есть старший брат — Стефан, у которого синдром Дауна. По словам Алексы, брат является её источником вдохновения.

Алекса родилась и живёт в США и имеет двойное гражданство, с 2015 года выступает за Чили. В 2019 году стала чемпионкой Панамериканских игр в миксте (с Николасом Ярри).

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (11)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (29)

Победы (20)

Поражения (9)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты США
Теннисисты Чили